Aleksandar Trifunović ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Trifunović (Fußballspieler) (* 1954), serbischer Fußballspieler 
 Aleksandar Trifunović (Basketballspieler) (* 1967), serbischer Basketballspieler und -trainer